Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1968./69. je osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1968-69